Села:
 Панченки — Полтавська область, Миргородський район
 Панченки — Сумська область, Лебединський район